Кристиан Бах Бак-Нильсен (; родился 20 октября 1982 года, Аасков, Дания) — датский футболист, защитник.

Клубная карьера 

Бак-Нильсен начал профессиональную карьеру в клубе «Мидтьюлланн», выступающий в первом дивизионе. В том же 2000 году он помог команде выйти в Суперлигу. Изначально Кристиан выступал на позиции нападающего, но позже был переведен в защиту. В 2004 году он продлил контракт с клубом, а в 2005 году был выбран капитаном команды.

Летом 2007 года Бак-Нильсен подписал контракт с нидерландским «Херенвеном». 27 октября в поединке против «ВВВ-Венло» он забил свой первый гол в Эредивизи. В декабре Кристиан получил травму лодыжки и в следующий раз вышел на поле только 5 октября 2008 года в матче против «Аякса». В 2009 году Бак-Нильсен помог «Херенвену» выиграть Кубок Нидерландов. Летом 2010 года Кристиан вернулся в «Мидтьюлланн».

Международная карьера 
В 2003 году Бак-Нильсен дебютировал за молодёжной сборную Дании. 26 января 2006 года в товарищеском матче против сборной Сингапура он дебютировал за сборную Дании.

Достижения 
Командные

 «Херенвен»
 Обдадатель Кубка Нидерландов — 2009

Примечания

Ссылки 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Херенвен»